Арте́мий Горде́евич Про́йда (1873 — после 1917) — член II Государственной думы от Екатеринославской губернии.

Биография 
Крестьянин деревни Петровка Новомосковского уезда. Землевладелец (120 десятин, в том числе 30 десятин приобретённой земли).

Окончил начальную сельскую школу. Служил волостным писарем в селе Артельном Павлоградского уезда, представлял Павлоградский уезд в губернской землеустроительной комиссии. По сведениям Департамента полиции, в 1905 году собирал крестьянские митинги, на которых выступал с антиправительственными речами.

В феврале 1907 года был избран членом II Государственной думы от Екатеринославской губернии. Входил в Трудовую группу и фракцию Крестьянского союза. Состоял членом комиссии по исполнению государственной росписи доходов и расходов.

После роспуска Думы вернулся в родную деревню, отошёл от общественной и агитационной деятельности.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Источники 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Москва. РОССПЭН. 2008.

Члены Государственной думы Российской империи II созыва